Лапста:
 Лапста — река в Закавказье
 Лапста — платформа Абхазской железной дороги